Esporte Clube Vitória este o echipă de fotbal din Salvador, Bahia, Brazilia.

Lotul actual
La 14 octombrie 2017.

Referințe

Legături externe

 Official Site
 Canal ECVitoria – The Biggest Non-Official Site

Fondări în 1899
Cluburi braziliene de fotbal